Gabala peut désigner :
Qabala, une ville d'Azerbaïdjan, capitale du raïon de Qabala.
Jablé, une ville syrienne dont c'est un des noms antiques.